Le Cam ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Le Cam (* 1959), französischer Sportsegler
 Lucien Le Cam (1924–2000), französischer Mathematiker, Statistiker und Hochschullehrer